Distretto di La Cuesta – distretto della Costa Rica
Distretto di La Cuesta – distretto del Perù